Immenburg bezeichnet
 Immenburg (Bonn), ehemaliges Anwesen in Bonn-Endenich
 Immenburg (Horn-Bad Meinberg), Flurname und möglicherweise ehemalige Wallburg bei den Externsteinen in Nordrhein-Westfalen